Бабушка лёгкого поведения — российские фильмы Марюса Вайсберга:

 Бабушка лёгкого поведения (2017)
 Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители (2019)

См. также 
 Прабабушка лёгкого поведения. Начало (2021)